John Osborne pode se referir a:
John Osborne (1929–1994), roteirista inglês
John Osborne (futebolista) (1940–1999), goleiro inglês
John Osborne (político) (1936-2011), político de Montserrat

Desambiguações de antropônimos